Odonimo attribuito a varie piazze nell'ex Jugoslavia durante il governo comunista di Josip Broz Tito.
Croazia
Piazza Maresciallo Tito (Trg Maršala Tita) – antico nome di piazza della Repubblica di Croazia a Zagabria

Slovenia
Piazza Tito (Titov trg) – piazza a Capodistria